miejscowości w Bułgarii:
 Dobrewci – wieś w obwodzie Gabrowo
 Dobrewci – wieś w obwodzie Łowecz
 Dobrewci – wieś w obwodzie Wielkie Tyrnowo